Leopold König (Tsjechisch wielrenner), geboren 1987.
 Leopold König (Oostenrijks wielrenner), actief in de jaren 70.